Chanty Nyabinghi – rodzaj ekspresji wokalnej w Ruchu Rastafari
 Rząd Teokratyczny Nyabinghi – odłam Ruchu Rastafari